Heinrich Hax (1900-1969), un Generalmajor allemand.

hax est un code qui peut désigner :
 haïda du Sud, une langue parlée dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord, selon le code ISO 639-3.

Code